Епархия Атамбуа () — епархия Римско-Католической церкви с центром в городе Атамбуа, Индонезия. Епархия Атамбуа входит в митрополию Купанга. Кафедральным собором епархии Атамбуа является церковь Непорочного Зачатия Пресвятой Девы Марии в городе Атамбуа.

История 
25 мая 1936 года Римский папа Пий XI издал буллу «Ad Christi Evangelium», которой учредил апостольский викариат Голландского Тимора, выделив его из апостольского викариата Малых Зондских островов (сегодня — Архиепархия Энде).

11 ноября 1948 года апостольский викариат Голландского Тимора был переименован в апостольский викариат Атамбуа.

3 января 1961 года Римский папа Иоанн XXIII издал буллу «Quod Christus», которой преобразовал апостольский викариат Атамбуа в епархию. В этот же день епархия Атамбуа вошла в митрополию Энде.

13 апреля 1967 года епархия Атамбуа передала часть своей территории для возведения новой епархии Купанга.

23 октября 1989 года епархия Атамбуа вошла в митрополию Купанга.

Ординарии епархии 
 епископ Jacques Pessers SVD(1.06.1937 — 3.04.1961);
 епископ Theodorus van den Tillaart SVD (14.11.1957 — 3.02.1984);
 епископ Anton Pain Ratu SVD (3.02.1984 — 2.06.2007);
 епископ Доминик Саку (2.06.2007 — по настоящее время).

Примечания

Источник 
 Annuario Pontificio, Libreria Editrice Vaticana, Città del Vaticano, 2003, ISBN 88-209-7422-3
  Булла Ad Christi Evangelium, AAS 28 (1936), стр. 459 
  Булла Quod Christus, AAS 53 (1961), стр. 244

Ссылки 
 Информация 
 Информация 

Католические епархии Индонезии